Skärgårdsmossor (Glyphomitrium) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Brid.. Enligt Catalogue of Life ingår Skärgårdsmossor i familjen Ptychomitriaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Rhabdoweisiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor